L'édition 2021 du tournoi de tennis de Chicago se déroule du 16 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Clara Tauson remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Emma Raducanu, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eri Hozumi et Peangtarn Plipuech.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Danoise Clara Tauson remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale la Britannique Emma Raducanu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 

  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Chicago
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021